De la Haye is een van oorsprong Franse en Waalse familienaam. Bekende personen met deze naam zijn:

Corneille de la Haye (±1500 - 1575), Nederlands-Frans kunstschilder;
Jean de La Haye (1593 - 1661), Frans franciscaner monnik en theoloog;
Jacquotte Delahaye (floruit 1656), Frans-Haïtiaans piraat in de Caribische Zee, een van de weinige bekende vrouwelijke piratenleidsters;
Jacob Blaquet de la Haye (1621 - 1677), Frans admiraal, aanvoerder van de Franse vloot tegen de Nederlanders in Indië tijdens de Frans-Hollandse Oorlog (1672 - 1678);
Reinier de la Haye (±1640 - ~1695), Nederlands kunstschilder;
Charlotte-Jeanne Béraud de La Haye de Riou, bekend als "Madame de Montesson" (1738-1806), Frans toneelspeelster en -schrijfster, minnares en echtgenote van de hertog van Orléans;
Louis Marie de la Haye, burggraaf van Cormenin (1788 - 1868), Frans jurist en politiek activist;
Raymond de la Haye (1882 - 1914), Belgisch kunstschilder en beeldend kunstenaar;
Régis de la Haye (1945), Nederlands theoloog, kerkhistoricus, archivaris en publicist;
Mylene de la Haye (1959), Nederlands journaliste en schrijfster;
Robert de la Haye (1965), Nederlands acteur
 Het 18de- en 19de-eeuws orgelmakersgeslacht De la Haye, waarvan de naam naar het eind van de 18de eeuw werd omgevormd tot Delhaye 

De la Haye kan ook verwijzen naar de volgende plaatsen:
Layer de la Haye in het Engelse graafschap Essex;
Saint-Lubin-de-la-Haye, een plaats in het Noord-Franse departement Eure-et-Loir;
Val-de-la-Haye, een plaats in het Franse departement Seine-Maritime in Normandië.

Verwante zoektermen
Delahaye
de la Hay
la Haye
Delhaye